Kernkraftwerk Enrico Fermi bezeichnet:

 Kernkraftwerk Enrico Fermi (Trino), ein Kernkraftwerk in Italien in der Nähe der Stadt Trino
 Kernkraftwerk Enrico Fermi (USA), ein Kernkraftwerk in den Vereinigten Staaten von Amerika